Untertauchen steht für:

 Untertauchen (Aufenthalt), das Verschwinden einer Person, um sich einem Zugriff zu entziehen
 Untertauchen (Religion), religiöses Wasser-Ritual
 Untertauchen (Gewaltakt), mittelalterliche Foltermethode

Siehe auch:
 Tauchen (Begriffsklärung)